Lengnau kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Lengnau, Aargau, ort och kommun, 
 Lengnau, Bern, ort och kommun,